Pagina este o listă de abrevieri uzuale de două litere folosite în cazul provincilor și teritoriilor componente ale Canadei.

 AB -- provincia Alberta
 BC -- provincia British Columbia
 MB -- provincia Manitoba
 NB -- provincia New Brunswick
 NS -- provincia Nova Scotia
 NL -- provincia Newfoundland și Labrador
 NT -- teritoriul Teritoriile de Nordvest
 NU -- teritoriul Nunavut
 ON -- provincia Ontario
 PE -- provincia Prince Edward Island
 QC -- provincia Quebec
 SK -- provincia Saskatchewan
 YK -- teritoriul Yukon

Canada, Provincii
Provincii